Тара́с Богда́нович Проха́сько (род. 16 мая 1968 года, Ивано-Франковск) — современный украинский писатель-прозаик, один из деятелей станиславского феномена.

Биография 
Тарас Богданович Прохасько родился 16 мая 1968 года в Ивано-Франковске. В 1992 году окончил биологический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко (сейчас — Львовский национальный университет им. Ивана Франко). По специальности — биолог. Участник студенческого движения 1989—1991 годов.  Сначала работал в Ивано-Франковском институте карпатского лесоводства. Затем был учителем, барменом, сторожем, ведущим на радио «Вежа», работал в художественной галерее, в газете, на телестудии. Сотрудничал с львовскими газетами «Експрес» и «Поступ».  Член Ассоциации украинских писателей. Сейчас живёт в Ивано-Франковске.

На русском произведения Тараса Прохасько (повести из книги «Другие дни Анны») публиковались в антологии «Галицкий Стоунхендж» (М., «ЭРА», 2003).
Первая же книжная публикация на русском (роман «Непростые» и повести «Из этого можно было бы сделать несколько рассказов» и «Как я перестал быть писателем» под одной обложкой — AdMarginem, 2009) привлекла благожелательное внимание критики (около десятка рецензий за полгода, см. ниже) и была признана еженедельником «Книжное обозрение» лучшей переводной книгой года.

Младший брат — эссеист и переводчик Юрий Прохасько (род. 1970).

Основные произведения 
 1998 г. — книга «Інші дні Анни».
 2001 г. — книга «FM Галичина».
 2002 г. — роман «Непрості».
 2005 г. — книга «З цього можна зробити кілька оповідань».
 2006 г. — книга «Порт Франківськ».
 2010 г. — книга «БотакЄ».

Издания в переводе:
 на польском языке:
— «Inne dni Anny»(Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2001) (перевод Лидии Стефановской и Ренаты Руснак)
— «Niezwykli»(Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2005)
— «Z tego można zrobić kilka opowieści»(Wolowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007)
 на английском языке:
— повесть «Некрополь» опубликована в антологии «Two Lands, New Visions»(Coteau Books, 1998)
— первая половина романа «Непростые» опубликована в журнале «Ukrainian Literature» (vol. 2, 2007)
— полностью роман «Непростые» («The UnSimple»), электронная публикация на сайте Amazon
 на немецком языке:
— «Daraus lassen sich ein paar Geschichten machen»(Suhrkamp, 2009)
 на русском языке:
— повести «Вокруг озера», «Чувство присутствия», отрывки из «FM Галичина» (перевод А. Пустогарова) в антологии «Галицкий Стоунхендж», М., ЭРА, 2003.

— роман «НепрОстые» ( перевод  Рафаэля Левчина и Эльвины Зельцман) и повести (Завен Баблоян) в издании «НепрОстые» (М.: AdMarginem, 2009)

— «Странная болезнь сердца» (восемь эссе в переводе Е. Мариничевой и З. Баблояна)

Рецензии 
 Костюк В. Ландшафти письма (Тарас Прохасько. Інші дні Анни. — К.: Смолоскип, 1998) // Критика. — 1998. — Ч.9;
 Стефанівська Л Довге підводне плавання (Тарас Прохасько. Інші дні Анни. — К.: Смолоскип, 1998) // Критика. — 2000. — Ч.12;
 Гаврилів Т. Топографія сучасної української прози // Гаврилів Т. Знаки часу: Спроба прочитання. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. — С.175-184;
 Антипович Т. Територія спокійного мислення (Тарас Прохасько. "РМ «Галичина». — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001) // Книжник review. — 2001. — Ч.21;
 Трінчій В. Антигравітація (Тарас Прохасько. "РМ «Галичина». — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001) // Критика. — 2002. — Ч. 1-2;
 Чекай О. Життєстійкі ефемериди (Тарас Прохасько. "РМ «Галичина». — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001) // Книжник review. — 2002. — Ч.4 та ін.
 Ірина Солодченко Тарас Прохасько: ліричний ботан. Рецензія

На русском языке:

 Елена Фанайлова. «НепрОстые» истории // «Радио Свобода» 5.11.2010
 Алексей Номад. НепрОстые, Тарас Прохасько // www.newslab.ru
 Галина Туз. «Лучшее доказательство существования Бога». Тарас Прохасько. Непростые // lit.lib.ru
 Лиза Биргер. Узнать Украину. Писатель Тарас Прохасько и современная украинская литература // Magazine@ozon.ru
 Андрей Мирошкин. Слоеный пирог по-гуцульски. Роман-миф «горного философа» Тараса Прохасько // «Экслибрис НГ»
 Мария Бутербродова. Тарас Прохасько. «НепрОстые» // Afisha@mail.ru
 Мария Мельникова. Сюжет, заяц и огурцы // «Книжное обозрение» № 33-34
 Выбор Лизы Биргер. Тарас Прохасько. «НепрОстые» //«Коммерсантъ-Weekend» № 28 (124) от 24.07.2009
 Алексей Радинский. Внутри книги // «Столичные новости» № 370
 Андрей Пустогаров Просто провинция? // Ад Маргинем Пресс
 Мария Зуева «Непростые» Тараса Прохасько // SAY2DAY
 Катя Босина Галичанское радио // «Свободный доступ»

Литературные награды 
 1997 год — лауреат премии издательства «Смолоскип».
 2007 год — первый лауреат литературной премии имени Джозефа Конрада (основана Польским институтом в Киеве).

Конкурс «Лучшая украинская книга» 
Лауреат конкурса «Лучшая украинская книга» по версии журнала «Корреспондент».
 2006 год — первое место в номинации «Беллетристика» за книгу «З цього можна було б зробити кілька оповідань».
 2007 год — третье место в номинации «Документалистика» за книгу «Порт Франківськ».
 2013 год — Премия модерной эссеистики имени Юрия Шевелёва за книгу «Одної і тої самої».

Ссылки 
 Фотосессия для журнала «Под открытым небом»
 Интервью-сравнение литературы Украины с литературами соседних стран — Польши и России
 Интервью с Тарасом Прохасько о городе, которого нет на карте
 "В таких случаях лучше всего называть меня писателем
 Биография на сайте издательства «Кальвария»
 Биография на сайте журнала «Корреспондент»
 Произведения на странице «Украинская проза. Переводы»

Персоналии по алфавиту
Украинские писатели
Писатели Украины
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся 16 мая
Родившиеся в Ивано-Франковске
Выпускники Львовского университета
Писатели Украины XX века
Украинские писатели XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века